

Geografia
 Ajas (Benim e Togo) — povo nativo do Benim e do Togo
 Ajas (Sudão do Sul) — povo nativo do Sudão do Sul
 Língua aja (nigero-congolesa) — língua do grupo Níger-Congo falada no Benim e Togo
 Língua aja (nilo-saariana) — língua nilótica (ou nilo-saariana) falada no Sudão do Sul

Outros usos
 AJA ou Associação Jaguariunense de Atletas
 Aja (álbum) — da banda de jazz-fusion Steely Dan
 Ajá — sineta de metal utilizada pelos sacerdotes do candomblé

Desambiguações de linguística
Desambiguações de música
Desambiguações de esportes
Desambiguações de siglas